Jonckheer ist der Familienname folgender Personen:

 Efraïn Jonckheer (1917–1987), niederländischer Diplomat und Politiker der Niederländischen Antillen
 Pierre Jonckheer (* 1951), belgischer Politiker (Ecolo), MdEP